Галлі () — прізвище італійського походження.

Відомі носії:
 Даніела Галлі (*1972) — італійська співачка, виконавиця танцювальної музики, відома під сценічним ім'ям Dhany.
 Джованні Галлі (*1958) — колишній італійський футболіст, воротар. Згодом — політик правоцентристського напрямку.

Італійські прізвища